Тарховский сельский округ

Московская область 

 Тарховский сельский округ Клинского района (1994—1995)

Тверская область 

 Тарховский сельский округ Оленинского района